SNCF (аббр. от , ) () — национальная компания (до 2019 — общественное учреждение, имеющее промышленный и торговый характер), осуществляющая железнодорожные перевозки во Франции.

Является эксплуатантом высокоскоростного поезда TGV.

На острове Корсика дочерним предприятием SNCF является компания CFC.

Сеть SNCF составляет 32 тыс. км железнодорожных путей, из которых 1800 км составляют высокоскоростные линии.

Численность персонала 250 000 человек.

Имеет статус наблюдателя в Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД). Является одним из акционеров Европейского общества по финансированию закупок железнодорожного подвижного состава.

Около 25 % оборота компании приносит международный бизнес, в основном в Европе. Компания представлена в Китае, США, Австралии.

История 
SNCF была основана 1 сентября 1937 года как объединение шести региональных железнодорожных компаний.

В 1983 году SNCF окончательно перешла в государственные руки.

Структура 

SNCF Group включает в себя пять подразделений:
 SNCF Infra — мониторинг и обслуживание железных дорог Франции, управление подвижным составом;
 SNCF Proximites — пассажирские перевозки;
 SNCF Voyages — скоростные поезда TGV, iDTGV, Eurostar, Thalys, Lyria et Ellipsos;
 Gares & Connexions — обслуживание 3000 вокзалов и станций.

Финансовые показатели 
Выручка SNCF в 2013 году составила 32,2 млрд евро.

Для SNCF 2009 год был первым бесприбыльным годом в истории.

Мониторинг и обслуживание железной дороги 

Формально сеть железных дорог находится в собственности Réseau Ferré de France (RFF), но RFF представляет собой финансовую структуру, в связи с чем SNCF осуществляет обслуживание дороги.

Сеть SNCF составляет 32 тыс. км железнодорожных путей, из которых 1800 км составляют высокоскоростные линии

Подвижной состав 

Парк подвижного состава насчитывает порядка 700 поездов.

Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 
В рамках SNCF функционирует система технического обслуживания и ремонта подвижного состава, основу которой составляют 39 технических центров.

5 % объёма работ по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава SNCF выполняет для сторонних организаций — ежегодный объём продаж составляет около 100 млн евро (или 5 % общего объёма продаж SNCF, равного 2,2 млрд евро).

Автобусные линии OUIBUS 

В состав SNCF входила также автобусная компания OUIBUS.

Автобусы курсируют на тех направлениях, где нет железнодорожного пути или пассажиропоток невелик.

Часто, чтобы добраться до места назначения SNCF продаёт комбинированный билет «поезд + автобус».

Дочерние компании 
 Keolis — транспортное предприятие, SNCF владеет 45 % акций и имеет решающий голос в определении оперативного курса
  Ouigo — бюджетная компания, занимающаяся пассажирскими перевозками в пределах франции.  Компания использует модифицированные TGV Duplex, которые рассчитаны на перевозку до 1200 пассажиров. Во всем поезде используется однокласная компоновка, действуют ограничения по весу багажа. Используются второстепенные вокзалы, которые, как правило, находятся за пределами городов.

См. также 
 Железнодорожный транспорт Франции

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании SNCF
 Официальный сайт компании iDBUS
 Transilien SNCF

Железнодорожный транспорт Франции
Транспортные компании Франции
Транспортные организации Франции
Национальные компании Франции
Общественные учреждения Франции, имеющие промышленный и коммерческий характер